Torcy peut faire référence

Toponymie

Commune 
 Torcy, commune du Pas-de-Calais
 Torcy, commune de Saône-et-Loire
 Torcy, commune de Seine-et-Marne (dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée)
 Torcy, ancienne commune des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Sedan
 Torcy-en-Valois, commune de l'Aisne
 Torcy-et-Pouligny, commune de Côte-d'Or
 Torcy-le-Grand, commune de l'Aube
 Torcy-le-Grand, commune de Seine-Maritime
 Torcy-le-Petit, commune de l'Aube
 Torcy-le-Petit, commune de Seine-Maritime
 Fontenay-Torcy, commune de l'Oise

Divers 
 L'arrondissement de Torcy est une division administrative française, située à l'est de Paris dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
 Torcy est l'ancien nom de la station Marx Dormoy sur la ligne 12 du métro de Paris
 Place de Torcy, place du  de Paris
 Rue de Torcy, voie du  de Paris
 Château de Torcy
 Canal Torcy, canal sur le fleuve Mahury en Guyane
 Torcy est un modèle de verre de la marque Daum

Patronymie 
 Jean-Baptiste Colbert de Torcy, ministre et secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XIV
 Monsieur Torcy, architecte français qui réalisa les premieres fouilles archéologiques de Rotomagus.
 Aimé Raphaël Villedieu de Torcy 
 Nicolas William Wladimir Villedieu de Torcy
 La Maison de Torcy, une des plus anciennes familles du Nivernais.
 Louis-Joseph-Gilles de Torcy né en 1844 a Pernes dans le Pas-de-Calais mort en 1918, général français, auteur du livre l'Armée noire devant l'opinion.
 Philippe de Torcy († 1652), gouverneur d'Arras.
 Othon de Torcy († 1297), amiral de France.
 Hubert de Torcy, animateur radio de KTO qui présente l'émission Un cœur qui écoute.
 Henri Villedieu de Torcy, acteur aperçu dans Cristal de souffrance
 Marie Villedieu de Torcy, actrice qui a joue dans Déséquilibres
 Le lieutenant-colonel de Torcy, commandant la  de spahis lors de l'invasion allemande en .
 Abel Torcy, pseudo de l'écrivain Belge Maximilien Blieck (1873-1919), auteur de Le Canard domestique et A l'ombre des saules.
 Stanislas Torcy, mineur polonais et résistant du groupe Mario en Lorraine. Il fut arrêté, torturé, puis déporté à Dachau.
 Étienne de Torcy, abbé qui décida de transférer en 1134, l'implantation de la nouvelle Abbaye de Reigny, sur les bords de la Cure, au diocèse d'Auxerre.
 Hayden L. Torcy, auteur de La Forêt De Tournesol et de Kévin le révolté.

Fiction 
 Le curé de Torcy est un personnage de fiction tiré du film le Journal d'un curé de campagne, interprété par Adrien Borel.
 Le commissaire divisionnaire Torcy est un personnage récurrent de la série Maison close, interprété par Sébastien Libessart.
 Le crime de Torcy fait référence à un roman de José Cabanis.

Notes et références